ТЭЦ-22 — многозначный термин, обозначающий:

 ТЭЦ-22 — теплоэлектроцентраль в Москве, также известная, как Дзержинская ТЭЦ
 ТЭЦ-22 — теплоэлектроцентраль в Санкт-Петербурге, также известная, как Южная ТЭЦ
 ТЭЦ шахты № 22 (Караганда)